Корцово — название населённых пунктов:

Россия 
 2 деревни Корцово в Филисовском сельском поселении, Родниковский район Ивановской области.
 Корцово — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Корцово — село в Солигаличском районе Костромской области.
 Корцово — деревня в Судиславском районе Костромской области.
 Корцово — деревня в Торжокском районе Тверской области.
 Корцово — деревня в Тутаевском районе Ярославской области.

См. также 
 Карцево
 Карцово